Dans la mythologie grecque, Médée est une magicienne. Elle a inspiré de nombreuses œuvres ainsi que la création de personnages portant son nom, notamment :

Sigle 

 MEDEE (maîtrise énergétique des entraînements électriques) est un pôle de recherche technologique régional du Nord de la France dans les domaines du génie électrique et de l'énergie.

Théâtre 
 Médée, tragédie grecque d'Euripide (431 av. J.-C.) ;
 Médée, tragédie romaine de Sénèque () ;
 Médée, tragédie française en cinq actes de Jean Bastier de La Péruse (1555) ;
 Médée, tragédie française de Corneille (1635) ;
 Médée, tragédie française d'Hilaire de Longepierre (1694) ;
 Médée, tragédie française en trois actes de Jean-Marie-Bernard Clément (1779) ;
 La Toison d'or, poème dramatique autrichien en trois parties (l'Hôte, les Argonautes, Médée) de Franz Grillparzer (1819-1822) ;
 Médée, tragédie en trois actes d'Ernest Legouvé (1856) ;
 Médée, pièce de théâtre de Catulle Mendès (1898) ;
 Médée, pièce de théâtre de Hans Henny Jahnn (1926) ;
 Médée, pièce de théâtre de Jean Anouilh (1946) ;
 Médée, pièce de théâtre québécoise de Marcel Dubé (1968).

Opéra 
 Médée, opéra français de Charpentier (1693-1694) ;
 Médée, opéra italien de Cherubini (1797) ;
 Medea est une représentation de cet opéra filmée pour la télévision espagnole par Jose Pavon en 1989 ;
 Medea est une représentation de cet opéra en italien interprétée pour la première fois à la Scala en 1909.
 Médée, opéra français de Darius Milhaud sur un livret de Madeleine Milhaud (1939).
 Médée, opéra de Michèle Reverdy (2001)
 Médée de Thessalonique, opéra français de Christophe Looten sur un livret de Frédéric Lenormand (2001).

Littérature 
 Médée, roman français de Léon Daudet (1935).
 Médée. Voix (), roman de Christa Wolf (1996).

Peinture 
 Médée, fresque de la Villa Arianna, découverte dans l'ancienne ville de Stabiae et conservée au musée archéologique national de Naples.
 Médée, tableau d'Anselm Feuerbach (1870).
 Médée furieuse, tableau d'Eugène Delacroix (1862).

Cinéma 
 Médée (Medea) est un film italien de Pier Paolo Pasolini (1969).
 Médée Miracle est un film franco-italien de Tonino De Bernardi (2007)
 Médée (Медея) est un film russe d'Aleksandr Zeldovitch (2021).

Télévision 
 Medea est un téléfilm allemand réalisé par Leopold Lindtberg en (1962).
 Medea est un téléfilm suédois réalisé par Keve Hjelm (1963).
 Medea est un téléfilm italien réalisé par Aléxis Minotís (1965).
 Medea est un téléfilm géorgien réalisé par Gogi Aleksidze et Elguja Jgenti (1979).
 Medea est un téléfilm américain réalisé par Mark Cullingham (1983).
 Medea est un téléfilm norvégien réalisé par Pål Løkkeberg (1983).
  est un téléfilm danois de Lars von Trier (1988).
 Medea est un téléfilm espagnol réalisé par Jose Pavon (1989).
 Medea est un téléfilm italien réalisé par Tomaso Sherman (1989).

Jeu vidéo 
 Médéa est un personnage du jeu vidéo de rôle japonais, Dragon Quest : L'Odyssée du roi maudit conçu par Akihiro Hino en 2004.

Bande dessinée 
 Médée, série de Renot et Ersel (2009-).

Astronomie 
 (212) Médée est un astéroïde.

Artisanat 
 La médée est une partie d'un métier à tisser.

Informatique 
 Médée est un acronyme pour la MÉthode DÉductivE de programmation, due à Claude Pair.

Marine